Silvennoinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1988), musicienne finlandaise du groupe Ensiferum 
 (né en 1954), musicien et acteur finlandais
Hemmo Silvennoinen (1932-2002), sauteur à ski finlandais
 (né en 1954), compétiteur finlandais en ski d'orientation

 (née en 1954), compétitrice finlandaise en ski d'orientation
 (née en 1958), compétitrice finlandaise en ski d'orientation
 (né en 1975), journaliste et présentateur télé finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois